Charing Cross steht für:
 einen Stadtteil in London; siehe Charing Cross
 eine Straße in London; siehe Charing Cross Road
 einen Bahnhof in London; siehe Bahnhof Charing Cross
 eine U-Bahn-Station in London; siehe Charing Cross (London Underground)
 eine ehemalige U-Bahn-Gesellschaft; siehe Charing Cross, Euston and Hampstead Railway

 einen Bahnhof in Glasgow; siehe Charing Cross (Glasgow)
 einen Ort in Neuseeland; siehe Charing Cross (Neuseeland)